Glam Nation Live — первый концертный альбом американского исполнителя Адама Ламберта выпущенный 22 марта 2011 года, в формате CD и DVD. Концерт был снят в Clowes Memorial Hall в Индианополисе, штат Индиана, Северная Америка, во время его турне The Glam Nation Tour.

Список композиций 
17. Behind the Scenes

 Источник:

Чарты

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы 2011 года
Альбомы Адама Ламберта
Концертные альбомы RCA Records
Концертное видео
Видеоальбомы 2011 года